Риги:

 Риги — село, Барятинский район, Калужская область, Россия.
 Риги — село, Лохвицкий район, Полтавская область, Украина.
 Риги — гора в Швейцарии.

Персоналии 
 Риги, Абдулмалик (1979—2010) — лидер террористической исламистской организации «Джундаллы».
 Риги, Аугусто (1850—1920) — итальянский физик, наставник Гульельмо Маркони.
 Риги, Итало (род. 1959) — капитан-регент Сан-Марино на период с 1 апреля по 1 октября 2012 года, избран вместе с Маурицио Раттини.
 Риги, Томмазо (1727—1802) — итальянский художник и скульптор.